Amédée de Caix de Saint-Aymour (1843-1921), linguiste, archéologue et historien français ;
 Robert de Caix de Saint-Aymour (1869-1970), son fils, journaliste, homme politique, écrivain et diplomate français.